В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1975, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1975, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 6-1, 6-0.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (Переможниця)
 Мартіна Навратілова (фінал)
 Гельга Мастгофф (чвертьфінал)
 Відсутня
 Відсутня

 Відсутня
 Відсутня
 Відсутня
 Джінн Еверт (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Italian Open (теніс)